Xenón puede significar:

 Xenón, elemento químico de la tabla periódica (gas incoloro).
 Xenon, sala de fiestas en la ciudad de Madrid.
 Xenon, microprocesador derivado del PowerPC.
 Xenon, videojuego de los Bitmap Brothers.
 Xenon, programa de televisión.
 Xenon, rapero español.
 Xenon es un manga escrito e ilustrado por Masaomi Kanzaki.